Kroatisk kan avse:

 Kroatisk – något som tillhör eller kommer från landet bildat 1991/1992, se Kroatien 
 Kungariket Jugoslavien – ett kungarike 1918–1945
 Banatet Kroatien – en autonom provins (banat) inom kungariket Jugoslavien 1939–1943
 Oberoende staten Kroatien – en fascistisk och nazistisk marionettstat till Nazityskland 1941–1945
 Folkrepubliken Kroatien – en folkrepublik i Jugoslavien 1945–1963
 Socialistiska republiken Kroatien – en delstat i Jugoslavien 1963–1991
 Kroatiska – ett sydslaviskt språk 
 Kroater – en slavisktalande etnicitet